Дисциплина скок увис у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2010. у Барселони одржана је 28. јула (квалификације) и 1. августа (финале) на Олимпијском стадиону Луис Кампоманис.

Постигнута су два национална рекорда (Норвешла и Летонија), 3 лична рекорда и 5 најбољих личних резултата сезоне.

Земље учеснице 
Учествовало је 26 такмичарки из 19 земаља.

Рекорди

Освајачи медаља

Сатница

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма била је на 1,92 метра (КВ), а 12 најбољих се квалификују за финале. Норму су прескочиле свих 12 финалисткиња.

Финале

Укупни биланс медаља у скоку увис за жене после 20. Европског првенства 1938—2010.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су све оне које су освојиле најмање 2 медаље у овој дисциплини.

Спољашње везе 
 Резултати квалификација
 Резултати финала

Скок увис
Скок увис на Европском првенству у атлетици на отвореном